Die Abkürzung EFAD steht für:
 European Federation of the Associations of Dietitians, europäischer Dachverband der Diätassistenten
 European Film Agency Directors, europäischer Verband der Filmförderungsinstitutionen

EFAD